Облога Києва (968) — облога Києва печенігами в 968 році.
 Розорення Києва (1169) — захоплення та розорення Києва військами Володимиро-Суздальського князя Андрія Боголюбського та союзних йому князів 8-12 березня 1169 року.
 Облога Києва 1240 — облога міста військами Монгольської імперії під проводом хана Батия восени 1240 року.
 Розорення Києва (1416) — напад татар на чолі з Золотоординським еміром Єдигеєм у 1416 році.
 Розорення Києва (1482) — напад на Київ кримського хана Менґлі I Ґерая 1 вересня 1482 року.
 Розорення Києва (1651) — напад та спустошення Києва литовськими військами на чолі з Великим князем Литовським Янушем Радзивіллом літом 1651 року.
 Штурм Києва (1918) — військова операція по захопленню Києва революційними російсько-українськими військовими формуваннями на чолі з більшовиком Юрієм Коцюбинським та есером Михайлом Муравйовим. Завершився захопленням Києва прибічниками Української Народної Республіки Рад та втечею уряду Української Народної Республіки з Києва. Також Київ було пограбовано, а багато мешканців розстріляно.
 Битва за Київ (1941) — великомасштабна битва Червоної Армії та Вермахту, що тривала з 7 липня по 19 вересня 1941 року. Завершилась перемогою німецьких військ та оточенням радянських військ.
 Битва за Дніпро (1943) — військова кампанія СРСР проти країн Осі у 1943 році в ході Другої світової війни на річці Дніпро. В результаті операції радянські війська відвоювали всю Лівобережну Україну та взяли Київ.
 Битва за Київ (2022) — військова битва за контроль над столицею України, Києвом; в рамках наступу Російської Федерації на Київ під час російського вторгнення в Україну 2022 року.